Маскар:
 Маскар, Элётер-Эли-Никола — французский физик.
 Маскар (род) — казахский род, являющийся одним из двенадцати подразделений племени Байулы в составе Младшего жуза.